Under the Dome bezeichnet:

 Die Arena, ein Roman von Stephen King
 Under the Dome (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie, die auf dem gleichnamigen Roman basiert
 Under the Dome (Dokumentarfilm), eine chinesische Dokumentation über den Smog aus dem Jahr 2015